Rhizobiales es un orden de proteobacterias alfa. Los rizobios que fijan nitrógeno y que son simbiontes en las raíces de las plantas se clasifican en este grupo en diferentes familias.

Filogenia 
La taxonomía aceptada actualmente se basa en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) y el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)
y la filogenia se basa en las secuencias de todo el genoma

Referencias 

Rhizobiales